Donna (Texas)
Dønna
Bela Donna

Desambiguações de topônimos